William Markham peut se référer à plusieurs personnes :

 William Markham (1533-1571), MP pour Nottingham
 William Markham (1710–1807), érudit anglais et religieux
 William Markham (1635–1704), premier gouverneur intérimaire de la Pennsylvanie coloniale
 William Markham(1811–1890), homme d'affaires et maire d'Atlanta
 William H. Markham, politicien du Wisconsin

Voir aussi